Ел Леал има више значења:

 Ел Леал (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Леал, Предио Алфонсо Мартинез Домингез (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику